Maschl ist der Familienname folgender Personen:

 Christa Matschl (* 1943), bayerische Politikerin (CSU) 
 Gustav Matschl (1932–2012), deutscher Politiker (CSU)